Anantnag (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Anantnag (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Anantnag